Жорба () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 30,9 км². Население — 823 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos del consejo comarcal
 Castillo de Jorba
 Información general

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны